Sirbitz bezeichnet

 Srbce, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Srbce, Ortsteil von Okřínek, Okres Nymburk, Tschechien
 Srbice u Mochtína, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy, Tschechien
 Srbice u Votic, Ortsteil von Votice, Okres Benešov, Tschechien
 Sýrovice, Ortsteil von Podbořany, Okres Louny, Tschechien